Drymonia bedeutet:

 Drymonia (Zahnspinner), Gattung aus der Familie der Zahnspinner
 Drymonia (Gesneriengewächse), Gattung aus der Familie der Gesneriengewächse